Сурен Айвазян:
 Айвазян, Сурен Бахшиевич (1915—1981) — армянский советский прозаик.
 Айвазян, Сурен Михайлович (1933—2009) — армянский геолог и общественный деятель, автор нескольких спорных исторических концепций.